Gothic czyli sans serif – bezszeryfowe kroje pisma
 Gothic – japoński krój pisma